Bobby Kerr (atleet), een Canadese sprinter
Bobby Kerr (voetballer), een Schotse voetballer
Robert Kerr (uitvinder), een Canadese uitvinder
Robert Kerr (wetenschapper), een Schotse schrijver en wetenschapper